Superligaen (1998/1999) – 87 sezon mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Brøndby IF. Nowym mistrzem Danii został zespół Aalborg BK.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1998 w Danii
1999 w Danii
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej